Arenillas puede referirse a:

 Cantón Arenillas, cantón de la Provincia de El Oro.
 Arenillas (Ecuador), ciudad de la Provincia de El Oro.

 Arenillas, localidad y municipio de la provincia de Soria.
 Arenillas de Ebro, localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria.
 Arenillas de Muñó, localidad del municipio de Estépar, en la provincia de Burgos.
 Arenillas de Nuño Pérez, localidad del municipio de Villanuño de Valdavia, en la provincia de Palencia.
 Arenillas de Riopisuerga, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
 Arenillas de San Pelayo, localidad del municipio de Buenavista de Valdavia, en la provincia de Palencia.
 Arenillas de Valderaduey, localidad del municipio de Sahagún, en la provincia de León.
 Arenillas de Villadiego, localidad del municipio de Villadiego, en la provincia de Burgos.
 Las Arenillas, localidad del municipio de Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria.
 Playa de Arenillas, playa en Castro Urdiales, Cantabria.
 Playa Arenillas Negras, playa en Chile.